MPV — аббревиатура. Возможные значения:
 MPV — тип кузова, специфичный для японского рынка (компактный минивен универсал).
 mpv — свободный кроссплатформенный медиаплеер на основе MPlayer/mplayer2. Выпускается под лицензией GNU General Public License version 2 plus (GPLv2+).